Messier 23 - csillaghalmaz
 Március 23. Mozgalom - kongói militarista csoport